Вакуумный фланец — фланец, используемый для соединения между собой элементов вакуумных магистралей.

Типы вакуумных фланцев 

Существует несколько стандартизованных типов вакуумных соединений, отличных по сфере применения. Они отличаются между собой конструкцией собственно фланцев, а также материалом и конструкцией используемого уплотнения.

KF/QF 
Этот тип фланца получил название от сокращений: Quick Flange (QF), Klein Flange (KF) или NW. Обозначение KF принято в системе ISO, DIN, и Pneurop. KF фланец изготавливается со специальным пазом для эластичного уплотнителя, надетого на металлическое кольцо. Крепится фланец с помощью круглого зажима («хомута»). Стандартные размеры нормируются по номинальному диаметру (DN) проходного отверстия фланца в миллиметрах (от 10 до 50 мм) 
 
 DN10KF
 DN16KF
 DN25KF
 DN40KF
 DN50KF

ISO 
ISO стандарт для фланцев большого размера, известный как LF, LFB, MF, или часто просто ISO-фланец. Так же, как и KF-фланец, ISO-фланец присоединяется с помощью центрального кольца и эластичного кольца-уплотнителя.

Существует две разновидности ISO-фланцев. ISO-K (или ISO LF) фланцы присоединяются с помощью двузубчатых зажимов, которые зацепляются за круговой паз на поверхности трубки фланца. ISO-F (или ISO LFB) фланцы имеют отверстия для соединения двух фланцев болтами. Два ISO-фланца разных типов могут быть соединены вместе зажимом с единственным зубцом со стороны ISO-K, который затем привинчивается болтами к отверстиям на стороне ISO-F.

ISO-фланцы имеют диаметр от 63 до 500 мм (номинальный диаметр проходного отверстия) .
 
 DN63LF (63.5 мм)
 DN100LF (102 мм)
 DN160LF (160 мм)
 DN200LF (200 мм)
 DN250LF (254 мм)
 DN320LF (316 мм)
 DN400LF (400 мм)
 DN500LF (500 мм)

CF 
Для работы с сверхвысоким вакуумом (менее 10−6 мбар) используют фланцы типа CF (ConFlat), которые имеют медную прокладку, зажимаемую между острыми выступами фланца. За счет деформации мягкой поверхности меди достигается максимально плотный контакт поверхностей и обеспечивается должный уровень изоляции. Этот тип фланца может работать с вакуумом вплоть до 10−13 мбар( 10−11 Па) и температуре до 450 °C. Североамериканский стандарт размеров фланца дается в дюймах внешнего диаметра : 1⅓ («mini»), 2¾, 4½, 6, 8, 10, 12, 13¼, 14 и 16½. В Европе и Азии размер определяется внутренним диаметром в миллиметрах:
 DN16
 DN40
 DN63
 DN100
 DN160
 DN200
 DN250

ASA 
ANSI имеет свой стандарт фланцев, называемый ASA. Эти фланцы представляют собой эластичное изолирующее кольцо и могут быть использованы как с вакуумом, так и с давлением. Фланцы нормируются по номинальному внутреннему диаметру трубы или по внешнему диаметру (в дюймах): 1 (4.25 O.D.), 1.5 (5.00 O.D.), 2 (6.00 O.D.), 3 (7.50 O.D.), 4 (9.00 O.D.), 6 (11.00 O.D.), 8 (13.5 O.D.), 10 (16.00 O.D.).

Вакуумные уплотнители 
Чтобы достичь необходимой степени изоляции при работе с вакуумом, требуются специальные уплотнители. Эластичное уплотнительное кольцо может быть изготовлено из резины, фторополимера, силиконового каучука. Уплотнительное кольцо может помещаться в специальный паз или же использоваться в комбинации с центральным кольцом или как «фиксированное» кольцо, которое удерживается на месте специальным металлическим кольцом. Металлические уплотнители используются при работе с ультравысоким вакуумом, где процесс дегазации эластомера может быть достаточно значимым. Уплотнитель в виде медного кольца используется вместе с фланцем типа conflat. Металлические проволочные уплотнители делаются из меди, золота или индия.

Вакуумные вводы 
Вакуумный ввод это фланец на котором расположено герметичное электрическое или механическое соединение с вакуумной камерой. Электрические вводы позволяют подключать напряжение к элементам расположенным в вакууме, например, к нитям накала или нагревателям. Примером механического ввода может служить вакуумно плотное соединение для подключения водяного охлаждения. Так же механические вводы используются для вращения и перемещения элементов в вакууме, называются они вводами движения.

См. также 
 Фланец
 Вакуум

Примечания

Ссылки 

 ISO 1609:1986 Vacuum technology — Flange dimensions

 Swagelok — vacuum fitting supplier

Вакуумная техника